Lovitz ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lovitz (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jon Lovitz (* 1957), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Sänger